L'édition féminine 2022 du tournoi de tennis de Sydney se déroule du 10 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 500.

Faits marquants

Forfaits 
  Leylah Fernandez, remplacée par  Ajla Tomljanović
  Simona Halep, remplacée par  Zhang Shuai
  Angelique Kerber, remplacée par  Daria Kasatkina
  Anastasia Pavlyuchenkova, remplacée par  Ekaterina Alexandrova
  María Sákkari, remplacée par  Jeļena Ostapenko
  Iga Świątek, remplacée par  Océane Dodin

Lauréates 
En simple, Paula Badosa remporte le 3e titre de sa carrière en battant la Tchèque Barbora Krejčíková sur un score de 6-3, 4-6, 7-6.

En double, la Brésilienne Beatriz Haddad Maia et la Kazakh Anna Danilina dominent l'Allemande Vivian Heisen et la Hongroise Panna Udvardy en finale sur un score de 4-6, 7-5, 10-8.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte qu'un point WTA.
Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sydney
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2022
Sydney
Tennis en Australie en 2022
Tennis en janvier 2022